Авіаносці класу «Німіц»— серія американських авіаносців з ядерною силовою установкою, є найбільшими військовими судами у світі. 
Честер Німіц — адмірал флоту США. Честер Німіц народився 24 лютого 1885 р. в м. Фредріксбург, штат Техас.